pros ist
eine griechische Präposition und Vorsilbe, siehe Liste griechischer Präfixe #pros, Liste der Präpositionen im Neugriechischen

Pros bezeichnet
ein Dorf in Tschechien, siehe Proseč (Březina)

PROS ist Akronym für , PIK3CA-assoziiertes Großwuchssyndrom, eine Form des Großwuchssyndromes

Siehe auch:
Pross
Bros